L'edizione 2008-2009 del campionato di calcio kosovaro (Superliga e Futbollit të Kosovës) vide la vittoria finale del KF Prishtina.

Classifica finale

Verdetti 
 KF Pristina Campione del Kosovo 2008-09.
 KF Trepça'89, KF Ulpiana, , KF 2 Korridu, KF Besiana e KF Drita retrocesse in Liga e Parë. Sono state retrocesse ben sei squadre a causa del passaggio dal sistema a 16 al sistema a 12 squadre.

Campionato kosovaro di calcio